Сезон ФК «Десна» 2000—2001 — 5-ий за ліком сезон футбольного клубу Десна в Другій лізі України. Також команда взяла участь у Кубку Другої ліги України.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники
 

 

  
 
 
 
 
 
|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники  
 

 

 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 
Десна (Чернігів)
Сезони ФК «Десна»